Partit Nacionalista Mallorquí, partit polític històric de Mallorca
 Partit Nacional Monàrquic, partit polític històric d'Itàlia
 Moviment Nacional del Poble (del seu nom en anglès People's National Movement), partit polític de Trinitat i Tobago
 Paratge natural municipal, espai d'interès natural definit per la Llei d'Espais Naturals Protegits del País Valencià
 Format PNM (de l'acrònim en anglès de Portable aNyMap), format d'imatge digital sense compressió